Prüm steht für:

 Prüm, Stadt im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Prüm (Fluss), linker Zufluss der Sauer in Minden, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Abtei Prüm, Benediktiner-Reichsabtei und spätere Fürstabtei in der Eifel um Prüm mit weitem Streubesitz
 Landkreis Prüm, ehemaliger Landkreis in der Eifel um Prüm im Regierungspräsidium Trier, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Prüm, Gebietskörperschaft im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Prüm-Türenwerk, deutscher Türenhersteller

Weingüter:

 Weingut Joh. Jos. Prüm, 1911 gegründetes Weingut an der Mosel
 Weingut S.A. Prüm, 1911 gegründetes Weingut an der Mosel
 Weingut Dr. F. Weins-Prüm, 1911 gegründetes Weingut an der Mosel

Prüm ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Ansbald von Prüm (um 810–886), Abt in Prüm (Prumia)
 Jodocus Prüm (1807–1876), deutscher Winzer und Stifter
 Jost Prüm (1930–2017), deutscher Bankvorstand, Präsident der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes
 Nikolaus von Prüm (1395–1439), deutscher Kirchenrechtler und Hochschullehrer
 Pierre Prüm (1886–1950), luxemburgischer Politiker
 Regino von Prüm (um 840–915), Abt der Abtei Prüm
 Wandalbert von Prüm (813–um 870), Benediktinermönch und Dichter

Siehe auch:
 Prümer Vertrag, zwischenstaatliches Abkommen zur grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit
 Prümer Urbar, Güterverzeichnis der Abtei Prüm von 893
 Prümer Zeughaussturm, Ereignis der deutschen Revolution von 1848